KBIL steht für:
 Billings Logan International Airport, Flughafen in den Vereinigten Staaten von Amerika (IATA-Code)
 Königlich Bayerisches Infanterie-Leib-Regiment, Hausregiment der bayerischen Könige vom Ende der napoleonischen Kriege bis zum Untergang der Wittelsbacher Monarchie

KBIL